Григо́рий Седо́в:
 Седов, Григорий Александрович (1917—2014) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Седов, Григорий Иванович (1908—?) — депутат Верховного Совета СССР I и II созывов.
 Седов, Григорий Семёнович (1836—1884) — русский живописец.